Trostorff ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Trostorff (1874–1945), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Klaus Trostorff (1920–2015), deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, Lehrer, Diplomjurist, Kommunalpolitiker und Direktor der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald